Нес — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Нес, Ади (род. 1966) — израильский фотограф.
 Нес, Арт Янссе ван (1626—1693) — нидерландский адмирал XVII века.
 Нес, Лея (род. 1961) — израильский политик, депутат кнессета.
 Нес, Хадриан ван (род. 1942) — голландский спортсмен, гребец, серебряный призёр Летних Олимпийских игр 1968 года.
 Нес, Эке ван (род. 1969) — голландская спортсменка, гребчиха, призёр кубка мира и чемпионата мира по академической гребле.
 Нес, Ян Янссе ван (1631—1680) — нидерландский адмирал XVII века.
 Составные фамилии

Топонимы 
 Нес — коммуна в губернии Акерсхус в Норвегии.
 Нес — коммуна в губернии Бускеруд в Норвегии.
 Нес-Циона — город в Израиле, находится в Центральном округе.

См. также 
 Несс
 Nintendo Entertainment System